Błeszno – jezioro we wsi Bronków, gmina Bobrowice
 Błeszno – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Błeszno – dzielnica Częstochowy